Теорема Фробе́ниуса — несколько математических фактов, названных в честь Фердинанда Георга Фробениуса:

В алгебре 
 Теорема Фробениуса (в алгебре): конечномерное на  тело — это ,  или .
 Обобщённая теорема Фробениуса, чаще Теорема Гурвица о нормированных алгебрах с делением — обобщение предыдущей.
 Теорема Фробениуса (в теории представлений), чаще : функтор индуцирования двойственнен функтору ограничения.
  (в теории групп): если  делит порядок группы, то число решений  в этой группе делится на .
  (в линейной алгебре) — формула определителя матрицы с элементами из группы в терминах классов сопряжённости.

В геометрии 
 Теорема Фробениуса (в дифференциальной геометрии): распределение интегрируемо тогда и только тогда, когда множество векторов, касательных к нему, замкнуто относительно скобки Ли.
  (в дифференциальной топологии): условие нахождения максимального множества независимых решений недоопределённой системы однородных ДУЧП первого порядка.

См. также 
  (в теории чисел) — обобщение леммы Золотарёва.
 Теорема Фробениуса — Перрона (в линейной алгебре) о собственных значениях матриц с вещественными, строго положительными элементами.